Джиротти () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Джиротти, Марио (более известен как Теренс Хилл; род. 1939) — актёр итальянского происхождения.
 Джиротти, Массимо (1918—2003) — итальянский киноактёр.